Francisco Vera puede referirse a:

 Francisco Vera Fernández de Córdoba (1888-1967), matemático e historiador de la ciencia español;
 Francisco Vera González (n. 1994), futbolista paraguayo;
 Francisco Vera Quiroz, pelotari mexicano;
 Francisco de Vera y Quiñonez (1693-?), noble español;
 Francisco Vera Manzanares (n. 2009), activista ambiental colombiano